Chambéry Cyclisme Formation is een Franse wielerploeg die sinds 2003 de opleidingsploeg is van AG2R La Mondiale.

Bekende (oud-)renners

Externe link 
 Officiële website